Септември:

 Септември — город в Болгарии, находится в Пазарджикской области, входит в общину Септември.
 Септември — община в Болгарии, входит в состав Пазарджикской области. 
 Септември — болгарский футбольный клуб из Софии.